Akuffo ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Akuffo (1937–1979), Staatschef von Ghana
 Gloria Akuffo (* 1954), Minister für Luftfahrt in Ghana
 Ohenewa Akuffo (* 1979), kanadische Ringerin

Siehe auch:
 Akufo